Кім Клейстерс виграла титул останнього разу, коли турнір проводився 2002 року, але відмовилася від участі цього року.

Кваліфаєрка Елена-Габріела Русе виграла перший титул у своїй кар'єрі, здолавши у фіналі Андрею Петкович з рахунком 7–6(8–6), 6–4.

Цей турнір був знаменний тим, що Даяна Ястремська повернулася в професійний теніс після того, як Міжнародна федерація тенісу скасувала її відсторонення через позитивний тест на заборонений препарат.

Сіяні
Перші чотири сіяні отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Hamburg European Open - Singles
2021 Women's Singles